Ворм Спрингс има више значења:
 Ворм Спрингс (Вирџинија)
 Ворм Спрингс (Калифорнија)
 Ворм Спрингс (Орегон)
 Ворм Спрингс (Џорџија)